Newchapel – miejscowość w Walii, w Pembrokeshire
 Newchapel – miejscowość w Walii, w Powys
 Newchapel – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Newchapel – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey